A Megapolis Magyarország első hosszútávon működő Omega tribute zenekara, mely 2011-ben alakult. A zenekar a legendás Omega együttes dalait adja elő az alapítása óta, többnyire eredeti hangszereléssel, valamint korhű legendás hangszereken.

2013-ban csatlakozott hozzájuk Benkő László is, akivel számtalan koncertet adtak itthon és Európában. Egyszer Kanadában is fellépett a zenekar.

2014-ben egy koncerten Debreczeni Ferenccel is együtt játszottak. Több alkalommal felléptek a Sound of Spirit Énekegyüttes közreműködésével közösen.

A zenekar története 
A Megapolis zenekart Márkosi József billentyűs alapította 2011-ben. Saját bevallása szerint régóta nagy álma volt egy Omega tribute zenekar létrehozása. Első fellépésük Súr településen volt 2012-ben, az alábbi zenekari tagsággal:

 Lovász Tamás – ének
 Márkosi András – dob
 Márkosi József – billentyűs hangszerek
 Mocsár László – gitár
 ifj. Mocsár László – gitár
 Török Alida – vokál
 Varga Tamás Richárd – billentyűs hangszerek
 Virág György Barnabás – basszusgitár

Ez a formáció néhány koncertet élt meg.

2013-ban Pétfürdőn a B-Project zenekart helyettesítve játszottak először Benkő Lászlóval, az akkori hat fős zenekarral.

 Fürész Imre – ének
 Márkosi András – dob
 Márkosi József – billentyűs hangszerek
 Mocsár László – gitár
 ifj. Mocsár László – gitár
 Virág György Barnabás – basszusgitár

Ezután tagcserékre került sor, az énekesi és a gitárosi poszton. A koncert után Benkő László csatlakozott a csapathoz, mely Katona István menedzselésével "Benkő László és a Megapolis" valamint "Megapolis – Sztárvendég: Benkő László" néven működött.  Egy koncert erejéig Somogyi Remig gitározott a csapatban, később Kolta Péter vette át helyét. A zenekar tagsága 2015-ben szilárdult meg, amikor Kolta Péter más komoly, zenei lehetőségekhez jutott és ekkor ajánlotta be a csapathoz Specker Balázst. Azóta a zenekar tagsága állandó, egészen 2020-ig, Benkő László haláláig.

 Benkő László  – billentyűs hangszerek
 Márkosi András – dob
 Márkosi József – billentyűs hangszerek, zenekarvezető
 Specker Balázs – gitár
 Várkonyi Károly – ének
 Virág György Barnabás – basszusgitár

A Megapolis várhatóan tovább folytatja működését mint Omega tribute zenekar.

Meghatározó koncertek 

 Marosvásárhely Városi Napok – 2014
 Máriaremete – Jótékonysági koncert a Máraremetei Bazilika javára (Debreczeni Ferenccel közösen) – 2014
 Hősök Tere (Budapest) – "Amiért a harang szól" – 2016
 Kanada – Pannon Summer Fest (Földi Alberttel, az Omega másodbillentyűsével közösen) – 2017

Hangszereik 
A zenekar tagjainak több, ma már különlegesnek és igen értékesnek számító hangszer is a tulajdonában van. Ezek közül az egyik egy Hammond orgona, valamint egy Minimoog Model D szintetizátor, mely típusokat Benkő László is használt az Omegában. A koncerteken az autentikus hangzás érdekében szintén használják azt a két Korg szintetizátort (Korg Triton, Korg Z1) melyeken Benkő László jászott évekig.

Jegyzetek 

Magyar zenekarok